Santiago González e Andrés Molteni erano i detentori del titolo ma hanno scelto di partecipare con compagni diversi. González ha fatto coppia con Łukasz Kubot ma sono stati eliminati al primo turno da Tim Pütz e da Michael Venus. Molteni, invece, ha fatto coppia con Francisco Cerúndolo ma sono stati eliminati al primo turno da Kevin Krawietz e da Andreas Mies.

In finale Nikola Mektić e Mate Pavić hanno battuto Adrian Mannarino e Fabrice Martin con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Tim Pütz /  Michael Venus (quarti di finale) 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (campioni)

 
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (semifinale) 
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (primo turno)

Wildcard 

  Aleksandr Bublik /  Beibit Žuchajev (primo turno)

  Grigorij Lomakin /  Denis Jevsejev (primo turno)

Ranking protetto 

  Santiago González /  Łukasz Kubot (primo turno)

Qualificati 

  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (qualificati)

  Jonathan Eysseric /  Artem Sitak (ultimo turno)

Qualificati 

  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Astana Open 2022